Gaston Wallaert, Belgisch kunstschilder en schrijver
 Gust Wallaert, Belgisch syndicalist en politicus
 Jacques Wallaert, Belgisch geestelijke en politicus
 Lou Wallaert, Belgisch voetballer
 Martin Wallaert, Belgisch expressionistisch kunstschilder